Mio steht für:

 Mio Technology, ein taiwanischer Hersteller mobiler Elektronik (u. a. Navigationsgeräte)
 die Hauptfigur im Kinderbuch Mio, mein Mio von Astrid Lindgren
 Mio (Michigan), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Mio (Süd-Amanuban), Dorf im indonesischen Distrikt Süd-Amanuban in Westtimor
 Mio (Name), ein männlicher Vorname
 Mio (Schweden), eine schwedische Möbel- und Einrichtungskette

Mio ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Mio (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Sokrat Mio (1902–1992), albanischer Regisseur und Schauspieler
 Vangjush Mio (1891–1957), albanischer Maler und Bruder von Sokrat Mio

Mio. steht als Abkürzung für:

 Million, ein Zahlwort, das für die Zahl 1.000.000 steht
Medizinische Informationsobjekte, der deutsche Standard für die Speicherung der Daten in einer Elektronischen Patientenakte.

MIO steht als Abkürzung für:

 Motility, Indolbildung und Ornithindecarboxylase, nachgewiesen im MIO-Test, einer labortechnischen Methode zur Bestimmung von Bakterien
 Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, archäologische Zeitschrift

MIO